Выдриган — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Выдриган, Захарий Петрович (1898—1967) — советский военачальник, генерал-майор.
 Выдриган, Николай Захарович  (1920—1946) — лётчик-ас, гвардии старший лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза.

См. также 
 Выдрин
 Выдрино